Bosnië-Herzegovina
 Borci (Jezero), een plaats in de gemeente Jezero in Bosnië-Herzegovina
 Borci (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Borci (Rača), een plaats in de Servische gemeente Rača